Pusta - Pianura stepposa, tipiche del bassopiano magiaro.
 Pusta - Villagio del comune di Șincai in Romania